La Coupe du monde d'échecs 2017 est la neuvième Coupe du monde d'échecs organisée sous l'égide de la Fédération internationale des échecs (FIDE). C'est un tournoi individuel à élimination directe comprenant 128 participants disputé entre le 2 et le  dans la capitale géorgienne, Tbilissi.

Participants 
Les 128 participants ont été choisis selon plusieurs modalités :
 le champion du monde Magnus Carlsen ;
 les quatre demi-finalistes de la Coupe du monde d'échecs 2015 ;
 les deux champions du monde junior 2015 et 2016 (Mikhaïl Antipov et Jeffery Xiong) ;
 19 joueurs ayant obtenu la meilleure moyenne Elo entre  et  ;
 46 joueurs issus des  championnats d'Europe individuels 2016 et 2017 ;
 20 joueurs des continents nord et sud américains ;
 20 joueurs d'Asie et d'Océanie ;
 6 joueurs du continent africain ;
 5 joueurs nommés par le Président de la FIDE, dont la numéro un féminine, Hou Yifan ;
 4 joueurs nommés le comité d'organisation local ;
 un joueur qualifié lors de l'ACP Tour
La championne du monde Tan Zhongyi, qui était qualifiée, ne participe pas.

Les seize meilleurs joueurs du monde au classement d' (classement utilisé pour les appariements) participent : Carlsen, So, Caruana, Kramnik, Aronian, Mamedyarov, Nakamura, Vachier-Lagrave, Grichtchouk, Anand, Ding Liren, Kariakine, Giri, Wei Yi, Nepomniachtchi, Svidler, ainsi que Wojtaszek, Yu Yangyi, Li Chao, Harikrishna, Adams, Guelfand, Tomachevski, Andreïkine et Rapport.

Parmi les 45 meilleurs joueurs mondiaux qui ont un classement Elo supérieur à  en , les seuls qui ne participent pas à la coupe du monde sont : Veselin Topalov (n°17 en ), Leinier Dominguez (n°24 mondial), Arkadij Naiditsch (n°35-38), Dmitri Iakovenko (n°35-38) et Almasi (n°39-41).

Prix

Résultats, tours 1 à 4

Section 1

Section 2

Section 3

Section 4

Section 5

Section 6

Section 7

Section 8

Tableau final

Affaire du bermuda d'Anton Kovalyov 
Lors de la ronde 3, Anton Kovalyov s'est présenté, quelque 10 minutes avant la ronde, avec un bermuda, qu'il portait déjà lors des rondes 1 et 2. 

Un arbitre avec lequel il discutait pour savoir s'il avait les blancs ou les noirs pour la partie lui a dit que sa tenue n'était pas conforme au dress code de la compétition. 

À ce moment, l'organisateur de l'événement — le GMI géorgien Zurab Azmaiparashvili — est intervenu auprès de Kovalyov pour lui dire que son attitude était sanctionnable par la FIDE et que sa tenue était celle d'un « gitan » (gypsy).

À la suite de quoi, Kovalyov a quitté la salle de jeu et a décidé d'abandonner et de repartir vers le Canada. 

Ainsi, Kovalyov, vainqueur surprise, lors de la ronde 2,  de l'ancien champion du monde Anand, a abandonné ses deux parties de la ronde 3 contre Maxim Rodshtein, qui est la seule personne qui a passé, sans jouer, la ronde 3.

Voir aussi 
 Championnat du monde d'échecs 2018

Références

Liens externes 
 Site officiel tbilisi2017.fide.com.
 Liste complète des 128 participants.
 Appariements de la coupe du monde 2017 sur le site officiel.

Coupe du monde d'échecs
Sport en Géorgie en 2017
Événement sportif à Tbilissi
Tournoi d'échecs en Géorgie
Événement sportif international en Géorgie